Појам Жиру може да се односи на:

 Жиру (Ендр)
 Жиру (река), је река у Француској